ABS може да се отнася за:
 Акрилонитрил бутадиен стирол – химично съединение, органичен полимер
 Антиблокираща система – модификация на спирачната система на автомобилите